Choristidae är en familj av näbbsländor. Choristidae ingår i ordningen näbbsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Choristidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Choristidae